Dylewski oder Dyleuski ist der Nachname folgender Personen:
 Klaus Dylewski (1916–2012), deutscher SS-Mann
 Sjarhej Dyleuski, belarussischer Oppositioneller und Aktivist
 Vincent Dylewski (1852–1915), deutscher Architekt, Kommunalbauten

Siehe auch:
 Dylewska